«Рай» — кинофильм режиссёра Мэри Агнес Донох, вышедший на экраны в 1991 году.  Ремейк одноимённого французского фильма «Гран Шман» («Le grand chemin») 1987 года.

Сюжет 
Уиллард Янг — десятилетний мальчик, которого мать отправила к своей лучшей подруге Лили Рид, живущей в городе под названием Рай. Лили и её муж Бен живут «в эмоциональном вакууме» с тех пор, как умер их трёхлетний сын. У Уилли появляется подруга — девятилетняя Билли Пайк. С её помощью Уилли учится разбираться в эмоциях и помогает Лили и Бену прийти в себя.

В ролях

Награды и номинации 

Премия Ассоциация кинокритиков Чикаго (1992):
 Наиболее многообещающий актёр — Элайджа Вуд (Номинация);
 Наиболее многообещающая актриса — Тора Бёрч (Номинация).

Премия Молодой актёр (1992):
 Лучшая молодая актриса в кинофильме — Тора Бёрч (Награда);
 Лучший семейный кинофильм - Драма (Номинация);
 Лучший молодой актёр в кинофильме — Элайджа Вуд (Номинация).

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1991 года
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Interscope Communications